Eduardo Jorge peut désigner :

 Eduardo Jorge Caldas Pereira (1942-), économiste et homme politique brésilien ;
 Eduardo Jorge de Lima (1920-), footballeur brésilien ;
 Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho (1949-), médecin et homme politique brésilien.